Slovo helix má více významů:

 helix – šroubovice (viz též dvoušroubovice)
 Helix player – program pro přehrávání hudby
 Planetární mlhovina Helix
 Helix (Liseberg) – horská dráha v zábavním parku Liseberg
 Helix (rod) – rod plžů, do něhož patří hlemýžď zahradní
 Helix (album) – album hudební skupiny Amaranthe
 Helix (seriál) – americký televizní sci-fi seriál
 Helix: I ty budeš nahrazen – kniha rakouského spisovatele Marca Elsberga